Gaylord steht für:
 Gaylord, männlicher Vorname oder ein Familienname
 Gaylord Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1910–1913)
 Gaylord Cars, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1955–1956)
 Gaylord-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika
 Gaylord Ridge, Gebirgskamm im Australischen Antarktis-Territorium

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gaylord (Kansas)
 Gaylord (Michigan)
 Gaylord (Minnesota)
 Gaylord (North Carolina)
 Gaylord (Oregon)
 Gaylord (Texas)
 Gaylord (Virginia)
 Gaylordsville, Connecticut